Macário de Jerusalém (†335) — bispo de Aelia Capitolina (Jerusalém) e santo;
 Macário do Egito (†391) — monge cristão egípcio e um eremita;
 Macário de Alexandria (†395) — monge no deserto da Nítria (Wadi El Natrun) e santo;
 Macário II de Jerusalém (†574) — patriarca de Jerusalém;
 Macário de Constantinopla (séc. XIV) — patriarca de Constantinopla;
 Macário, peça teatral de Álvares de Azevedo.

Desambiguações de antropônimos